|}

Älvsborgsbanan ist eine elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Schweden. Sie führt über eine Länge von 133 Kilometern von Borås nach Uddevalla. Der Streckenname ist ein Kunstbegriff, der erst bei der Namensgebung durch Banverket im Jahre 1990, lange nach dem Bau der Strecken unter anderen Bezeichnungen, entstand.

Streckenbeschreibung 
Die Älvsborgsbana beginnt bei Borås und folgt dem Ostufer des Sees Öresjö bis Fristad. Nach 43 Kilometern erreicht sie Herrljunga, wo sie die Västra stambana kreuzt. Von Herrljunga führt die Strecke durch die Västgötaebene nach Norden und berührt Vara und Håkantorp. In Håkantorp zweigt die Bahnstrecke Gårdsjö–Håkantorp nach Nordosten ab, während die Älvsborgbana nach Nordwesten führt. Kurz vor Vänersborg kreuzt die Bahn den Göta älv. In Öxnered, vier Kilometer nach Vänersborg, kreuzt die Älvsborgbana die Bahnstrecke Göteborg-Karlstad (Vänerbanan) und erreicht nach weiteren 20 Kilometern Uddevalla an der Bohusbana.

Geschichte 
Als die Västra stambana (deutsch: Westliche Stammbahn) von Stockholm nach Göteborg gebaut wurde, wurden zwei private Nebenbahnen geplant, die beide an Herrljunga anschlossen: Borås–Herrljunga Järnväg (BHJ), eröffnet 1863, und Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga Järnväg (UWHJ), eröffnet 1867. Beide Bahnen wurden in der in Schweden ungewöhnlichen Spurweite von 1217 mm gebaut. Der Bau dreier weiterer lokaler Eisenbahnlinien in Normalspurweite machte aber den Betrieb unrentabel, und 1896 wurden beide Strecken auf Normalspur umgebaut.

1940 wurden beide Unternehmen verstaatlicht und 1949 die Strecke elektrifiziert.

Verkehr 
Die Älvsborgsbana wird von Regionalzügen der Relation Varberg–Borås–Uddevalla im Auftrag von Västtrafik von SJ befahren, aber auch von Fernzügen Borås–Stockholm und (Strömstad–)Uddevalla–Stockholm.

Zwischen Håkantorp und Herrljunga verkehren die Kinnekulletåget genannten Regionalzüge zwischen Hallsberg und Herrljunga.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västra Götalands län
Västergötland
Dalsland